Натуральне число 1371
 1371 рік до нашої ери
 1371 рік нашої ери